Letenye lehetséges jelentései:

 Letenye, város Zala megyében.
 Letenye, vagy gyakoribb nevén litánia: válaszos imaforma.